Campedei è una frazione del comune di Borgo Valbelluna (Belluno)
La frazione permette il collegamento attraverso la SP 635 del Passo di San Boldo.

Geografia fisica

Territorio 
La frazione confina a nord con le frazioni di Sant' Antonio di Tortal e di Confos. A sud confina con il Passo San Boldo (Cison di Valmarino) e con la frazione di Signa

Clima

Fauna 
La zona è stata recentemente teatro della ricomparsa del lupo. La convivenza tra l'uomo e questo carnivoro, importante per la biodiversità, non è sempre pacifica, in quanto gli animali da allevamento sono spesso prede più facili per il mammifero.

Il Monte Cimone 
 
Nella frazione si trova il Monte Cimone (1600 m s.l.m.). Il monte nella storia è stato caratterizzato da una base alleata durante la Seconda Guerra Mondiale. La base fu un luogo strategico per la intercettazione delle comunicazioni delle forze dell'Asse. Successivamente il sito fu utilizzato come ponte radio americano.

Attualmente la cima del monte consente con la sua posizione di dominanza sia sulla pianura trevigiana e sulla Valbelluna. La sua vetta è caratterizzata dalla presenza di tralicci, ripetitori, antenne, parabole e cavi.

Note

Voci correlate 
SP 635 del Passo di San Boldo
Passo San Boldo

Frazioni di Borgo Valbelluna